Kravljak je lahko:
 Kravljak, Samobor (Hrvaška)
 Kravljak, Đulovac (Hrvaška)